Die Liste der mehrfachen Braceletgewinner enthält alle Pokerspieler, die mindestens zwei Bracelets gewonnen haben. Solch ein goldenes Armband erhält jeder Spieler, der ein Turnier der World Series of Poker (WSOP), World Series of Poker Asia Pacific, World Series of Poker Europe oder World Series of Poker Online gewinnt. Die Hauptturnierserie mit mittlerweile rund 100 Events wird auch als Poker-Weltmeisterschaft bezeichnet und findet einmal jährlich von Ende Mai bis Mitte Juli im Rio All-Suite Hotel and Casino am Las Vegas Strip statt. Die Expansionen fanden anfangs rund alle zwei Jahre statt und bestanden aus bis zu 10 Turnieren. Mittlerweile wird die WSOP Europe jährlich gespielt und hat bis zu 15 Events, die WSOP Online wird seit 2020 ebenfalls jährlich angeboten und ragt an den Umfang der Hauptturnierserie heran.

Liste 

Bisher haben es 299 Spieler geschafft, mindestens zwei Bracelets zu gewinnen. Darunter befinden sich mit Kristen Foxen, Nani Dollison, Barbara Enright und Vanessa Selbst (je drei Bracelets) sowie Starla Brodie, Jennifer Harman, Loni Hui und Susie Isaacs (je zwei Bracelets) acht Frauen. Rekordsieger ist Phil Hellmuth mit sechzehn Titeln, gefolgt von 3 Spielern mit zehn Bracelets. 32 Spieler konnten mindestens fünf Bracelets gewinnen. Weiter gibt es 35 Spieler mit vier, 57 Spieler mit drei und 175 Spieler mit zwei Bracelets. Rund 75 Prozent der mehrfachen Braceletgewinner stammen aus den Vereinigten Staaten.

Die Spieler sind standardmäßig zunächst nach der Anzahl ihrer Bracelets, dann nach der Anzahl ihrer erreichten Geldplatzierungen und bei Gleichheit alphabetisch geordnet. Die Liste ist sortierbar: Durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken mehrerer Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen. Die Jahreszahlen geben an, in welchem Jahr die Spieler ein Turnier gewonnen haben, dabei steht eine fette Jahreszahl für einen Sieg beim Main Event der Hauptturnierserie.

Stand der Daten: 16. November 2022 (nach der World Series of Poker Europe)

Mehrfache Braceletgewinner nach Land 

Insgesamt gibt es mehrfache Braceletgewinner aus 33 Ländern.

Anmerkung

Weblinks 

 Spielerstatistiken in der Datenbank der World Series of Poker (englisch)

Siehe auch 
 Liste der erfolgreichsten Pokerspieler

 
Braceletgewinner